Arkas Spor (volley-ball féminin)
 Arkas Spor (volley-ball masculin)